Jardim Shangri-lá A é um bairro localizado na zona oeste de Londrina. A principal via do bairro é a Avenida Tiradentes. Neste bairro estão localizadas as sedes das principais emissoras de televisão do Norte do Paraná, a TV Cidade (afiliada do SBT) e da RPC TV (afiliada da Rede Globo).

Histórico
O bairro surgiu através de um loteamento de terras da antiga fazenda do ex-presidente da província do Paraná, Affonso Camargo. Na década de 1950, a região foi loteada para a instalação de residências de alto padrão e ganhou um arruamento diferenciado dos bairros convencionais, com ruas de curvas suaves com um número menor de cruzamentos. Hoje o Jardim Shangri-lá é um dos raros bairros nobres da cidade não verticalizados.

Principais Vias

 Av. Tiradentes
 R. Abélio Benatti
 R. Castro Alves

Subdivisões

 Jardim Shangri-lá A

S